Dinornis novaezealandiae — вимерлий вид нелітаючих птахів родини моєвих (Dinornithidae) ряду моаподібних (Dinornithiformes).

Опис 

Птах був заввишки 3 м (на пів метра нижчим ніж Dinornis robustus) та важив приблизно 200 кг.

Поширення 
Вид був поширений на Північному острові Нової Зеландії. Жив у низинних лісах, луках, серед чагарників. Вид був досить численним до появи людей 40 тис. років тому. Вимер до 1500 року внаслідок полювання та знищення місць існування.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Примітки

Посилання 
 North Island Giant Moa. Dinornis Novaezealandiae.  by Paul Martinson. Artwork produced for the book Extinct Birds of New Zealand, by Alan Tennyson, Te Papa Press, Wellington, 2006
 Holotypes  of Dinornis Novaezealandiae in the collection of the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa

Моаподібні
Вимерлі нелітаючі птахи
Птахи плейстоцену
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини, описані 1843
Птахи Північного острова